Jefremov () může odkazovat na:

toponymum
 Jefremov (město), město v Tulské oblasti Ruska

ruské příjmení
 Dmitrij Jefremov, více nositelů téhož jména a příjmení
 Ivan Antonovič Jefremov (1907–1972), sovětský paleontolog a spisovatel sci-fi

Ruská příjmení